|}
Die Bahnstrecke Tartu–Petschory ist eine estnisch-russische Bahnstrecke. Sie hat die russische Spurbreite von 1520 mm, hat eine Länge von 87,3 km und ist nicht elektrifiziert. Eigentümer der Strecke sind Eesti Raudtee (EVR Infra) und Rossijskije schelesnyje dorogi. Betreiber der Strecke sind Eesti Raudtee (EVR Cargo) und Edelaraudtee.

Geschichte 
Die Strecke wurde zwischen 1927 und 1931 gebaut und 1931 eröffnet. Bis dahin verkehrten Züge aus Tartu über Valga nach Russland. Dieser Umweg entfiel mit dem Bau dieser Strecke.

Betrieb heute 
Personenverkehr findet nur noch zwischen Tartu und Koidula statt. Es fahren zwei Zugpaare pro Tag und Richtung, davon wird je eines über Koidula hinaus über die Bahnstrecke Valga–Petschory nach Piusa verlängert. In Tartu besteht zeitnaher Anschluss an Züge in/aus Richtung Tallinn.

Galerie

Weblinks 
 aktueller Fahrplan auf elron.ee (PDF)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Estland
Bahnstrecke in Russland
Internationale Bahnstrecke
Verkehrsbauwerk in der Oblast Pskow
Kreis Tartu
Kreis Põlva